Stołowa Góra – kompleks wzniesień na Wyżynie Olkuskiej
 Stołowa Góra – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Stołowa Góra – skała wspinaczkowa na Stołowej Górze koło Jaroszowca na Wyżynie Olkuskiej